Elsloo bezeichnet verschiedene Orte in den Niederlanden.

 Elsloo, Gemeinde Ooststellingwerf, Friesland;
 Elsloo, Gemeinde Stein (Niederlande), Provinz Limburg.
 Kasteel Elsloo, eine Burg im Ortsteil von Stein, Provinz Limburg.